Национальный чемпионат I 1904 () — 4-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1904
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1904 году